17-ті сіяні Алісія Молік і Мара Сантанджело здобули титул, перемігши у фіналі 7-х сіяних Катарину Среботнік і Ай Суґіяма з рахунком 7–6(7–5), 6–3. У півфіналі Среботнік і Суґіяма перемогли 1-шу сіяну пару і чинних чемпіонок Лізу Реймонд і Саманту Стосур у трьох сетах.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Draw

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2007 у тенісі